Хинду-Радж, Хиндура́дж () — горный хребет в северном Пакистане, между Гиндукушем и Каракорумом, расположен на границе собственно Пакистана и контролируемых им Северных Территорий.

Самая высокая вершина Койо-Зом (6872 м). Другие высокие вершины —  (6551 м), Гамубар-Зом (6518 м). Этот хребет гораздо менее известен, чем его соседи, в первую очередь из-за отсутствия семи- и восьмитысячников.

Примечания 

Горные системы Азии
Горы Пакистана
Каракорум
Гиндукуш